Raymond de Taxis né en 1515 et décédé en 1579 fut maître général des postes en Espagne et le père de Juan de Tassis y Acuña.

Biographie 
Fils de Jean Baptiste de Taxis, Raymond de Taxis devient maître général des postes en Espagne succédant à Maphe de Taxis.

Descendance  
Raymond de Taxis épousa Caterina de Acuña et de cette union naquirent :
 Juan de Tassis y Acuña
 Mariana de Tassis, épouse de Pedro Velez de Guevara et mère d'Inigo Velez 
 Felipe de Tassis, archevêque de Grenade
 Pedro de Tassis (†1584), général qui commanda  durant la guerre de Flandre, tué durant le siège de Termonde
 Angelina de Tassis, épouse de Luis de Guzman, bouche du roi Philippe III

La branche espagnole des Taxis s'éteindra avec la mort de son petit-fils Juan de Tassis y Peralta.

Arbre généalogique

Héritage 
Raymond de Taxis est un des personnages de l'œuvre de Friedrich Schiller, intitulé Don Carlos, infant d'Espagne.

Notes et références 

Décès en 1579
Raymond de Taxis